Le me’en, ou mɛʼɛn, est une langue nilo-saharienne faisant partie du groupe des langues surmiques, parlée dans le Sud de l’Éthiopie.

Écriture 
Le me’en est écrit avec l’alphasyllabaire éthiopien, avec une orthographe développée à la fin des années 1990, et avec l’alphabet latin, avec une orthographe développée dans les années 2010.

Notes et références

Sources

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Inventaire de langues
Langue en Éthiopie
Langue surmique